Jam – singel Michaela Jacksona z albumu Dangerous
 Jam – album zespołu Dom o Zielonych Progach
 Jam (bóg)
 jam session
 jam rock – styl w muzyce rockowej
 jam (informatyka)
 Jam El Mar – muzyk z zespołu Jam & Spoon
 The Jam – brytyjska grupa muzyczna
 Jam – dawna nazwa zespołu Dżem
 Jam (Ям) – kilkanaście wsi w Rosji (por. Jam Zapolski)
 Jam – wieś w wołoscie Pożeriewickaja rejonu diedowiczskiego w obwodzie pskowskim
 Jam – osiedle żydowskie w Samorządzie Regionu Chof Aza

Zobacz też 
 jams (pochrzyn) – roślina uprawna